Fataburen eller fatburen kan syfta på:

 Fataburen – en kulturhistorisk tidskrift utgiven av Nordiska museet
 Fatburen (byggnad) – en  kontorsfastighet i kvarteret Fatburssjön i Stockholm
 Fatburan– en tidigare väderkvarn från 1600-talet på Södermalm i Stockholm
 Fataburen - en restaurang tillhörande Läckö slott på Kållandsö i Lidköpings kommun.

Geografi
 Fatburen – en tidigare sjö på Södermalm i Stockholm igenfylld på 1850-talet
 Fatbursparken – en park på Södermalm i Stockholm
 Kvarteret Fatburssjön – en kvarter på Södermalm i Stockholm
 Kvarteret Fatbursbrunnen – en kvarter på Södermalm i Stockholm
 Fatbursbrunnsgatan, se Björngårdsgatan
 Fatburen, Tyresö – en sjö i Alby naturreservat, Tyresö
 Fatburen, Västerås – en fornlämning i Irsta distrikt
 Fatburen, Mariefred – en våtmarksområde i Mariefreds distrikt
 Fatburen, Småland – en sjö i Vetlanda kommun 
 Fatburen, Dalarna – en sjö i Hedemora kommun

Se även
 Fatabur – ett hus eller rum, där man i äldre tider förvarade kläder och annan dyrbar egendom
 Fatbursjungfru – en yrkesbeteckning vid Kungliga Hovstaterna